Pengra ist der Name von

 Charlotte Elvira Pengra (1875–1916), US-amerikanische Mathematikerin
 Marshal H. Pengra (1819–1908), US-amerikanischer Landwirt, Friedensrichter und Politiker

 Pengra Mountain, Berg in Oregon, United States of America
 Pengra Pass rail route, auch Natron Cutoff, Cascade Subdivision oder Cascade Line, Eisenbahnstrecke der Union Pacific Railroad zwischen Eugene, Oregon und Klamath Falls, Oregon